2 miejscowości w Polsce
 Salno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Salno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Gruta